Odontophrynus är ett släkte av groddjur. Odontophrynus ingår i familjen Cycloramphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Odontophrynus